Колвилл — английское имя, фамилия и топоним, а также британский аристократический титул.

Имя 
 Колвилл (имя) — английское имя. Известные носители: Колвилл Янг, Колвилл Барклай.

Фамилия 
 Колвилл, Джеймс — шотландский футболист.
 Колвилл, Нил (1914—1987) — бывший канадский хоккеист, центральный нападающий.
 Колвилл, Чарльз (1770—1843) — британский генерал.

Топоним 
 Колвилл — город в графстве Лестершир, Англия.
 Колвилл — город в штате Юта, США.
 Колвилл — административный центр округа Стивенс, штат Вашингтон, США.
 Колвилл — озеро в Северо-Западных территориях в Канаде.
 Колвилл — один из трёх проливов, соединяющих залив Хаураки и Тихий океан.
 Колвилл — река на северо-западе Северной Америки.
 Колвилл — индейская резервация в штате Вашингтон, США.

Этнос 
 Колвилл — североамериканское индейское племя.

Титул 
 Виконт Колвилл Калросский